Hongqi (chin. 红旗 „Rote Fahne“) steht für:

 Hongqi, chinesische Automobilmarke
 die Flagge der Volksrepublik China (Wuxing Hongqi = "fünfgestirnte Rote Fahne")
 Hongqi (Zeitschrift), ehemalige theoretische Organ des ZK der KPCh 
 den Rote-Fahne-Kanal (Hongqi-Kanal)
 Hongqi He (红旗河), Nebenfluss des Tumen
 den Vornamen eines chinesischen Regisseurs und Romanautors; siehe Li Hongqi (李红旗)
 den Stadtbezirk Hongqi (红旗区) der Stadt Xinxiang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Hongqi (Xinxiang)
 die Großgemeinde Hongqi (红旗镇) im Stadtbezirk Bayuquan der Stadt Yingkou in der Provinz Liaoning, siehe Hongqi (Bayuquan)
 die Großgemeinde Hongqi (红旗镇) im Stadtbezirk Jinwan der Stadt Zhuhai in der Provinz Guangdong, siehe Hongqi (Jinwan)
 die Großgemeinde Hongqi (红旗镇) im Kreis Luanping der Provinz Hebei, siehe Hongqi (Luanping)
 die Großgemeinde Hongqi (红旗镇) im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Hongqi (Xinxing)
 die Gemeinde Hongqi der Manju (红旗满族乡) im Stadtbezirk Nangang der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang, siehe Hongqi (Nangang)
 die Gemeinde Hongqi der Manju (红旗满族乡) in der Stadt Wuchang der Provinz Heilongjiang, siehe Hongqi (Wuchang)
 die Gemeinde Hongqi (红旗乡) der Stadt Xinmin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Hongqi (Xinmin)
 das Straßenviertel Hongqi (红旗街道) im Stadtbezirk Ganjingzi der Stadt Dalian in der Provinz Liaoning, siehe Hongqi (Ganjingzi)
 das Straßenviertel Hongqi (红旗街道) im Stadtbezirk Fengman der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, siehe Hongqi (Fengman)
 das Straßenviertel Hongqi (红旗街道) im Stadtbezirk Qinghe der Stadt Tieling in der Provinz Liaoning, siehe Hongqi (Qinghe)
 das Straßenviertel Hongqi (红旗街道) im Stadtbezirk Xiangfang der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang, siehe Hongqi (Xiangfang)
 das Straßenviertel Hongqi (红旗街道) der Stadt Yakeshi in Hulun Buir, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, siehe Hongqi (Yakeshi)
 das Straßenviertel Hongqi (红旗街道) im Stadtbezirk Yinzhou der Stadt Tieling in der Provinz Liaoning, siehe Hongqi (Yinzhou)
 das Dorf Hongqi (红旗村) der Großgemeinde Baiguo im Kreis Pan der Provinz Guizhou, siehe Hongqi (Baiguo);
 das Dorf Hongqi (红旗村) der Nationalitätengemeinde Kunhe im Stadtbezirk Aihui der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Hongqi (Kunhe)
 das Dorf Hongqi (红旗村) der Nationalitätengemeinde Shajintai im Kreis Kangping der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Hongqi (Shajintai)
 die Staatliche Pferdefarm Hongqi (红旗马场) des Kreises Yi’an der Provinz Heilongjiang, siehe Hongqi (Yi'an)